— город в Японии, находящийся в округе Осима префектуры Кагосима.  В 25 километрах к северо-востоку от городского центра находится аэропорт Амами.

Географическое положение 
Город расположен на острове Амамиосима в префектуре Кагосима региона Кюсю. С ним граничат посёлки Тацуго, Сетоути и сёла Укен, Ямато.

История 
Амами был образован 20 марта 2006 года путём слияния города Надзе, посёлка Касари и села Сумиё уезда Осима.

Население 
Население города составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом города считается Ficus microcarpa, цветком — Rhaphiolepis indica.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт 

Города префектуры Кагосима
Рюкю